

Бургдорф — місто, федеральна земля Нижня Саксонія
 Бургдорф — громада, федеральна земля Нижня Саксонія

Бургдорф — місто в кантоні Берн